Aufhofen ist der Name von

 Aufhofen (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Aufhofen (Schemmerhofen), Ortsteil der Gemeinde Schemmerhofen, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg

 Aufhofen (Bruneck), eine Fraktion der Stadt Bruneck, Südtirol, Italien
 Aufhofen (Thundorf TG) (auch Ufhofen), Ortsteil der Gemeinde Thundorf TG, Kanton Thurgau, Schweiz

 Burg Aufhofen, eine abgegangene Burg bei der Gemeinde Laupheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Burg Aufhofen (Stetten unter Holstein), eine abgegangene Burg beim Burladinger Ortsteil Stetten unter Holstein, Zollernalbkreis, Baden-Württemberg